Le tournoi de Gstaad 2009 est un tournoi de tennis professionnel masculin  joué sur terre battue. Il s'agit de la  du tournoi.

Faits marquants 
 À 27 ans, Victor Crivoi participe à son premier quart de finale sur le circuit ATP.
 À 23 ans, Andreas Beck participe à sa première demi-finale sur le circuit ATP, et ainsi donc à sa première finale. Il grimpe à la  mondiale, le meilleur classement de sa jeune carrière.
 À 31 ans, Marcos Daniel participe à sa première demi-finale sur le circuit ATP, et obtient le meilleur classement de sa carrière, à savoir .

 En simple, le Brésilien Thomaz Bellucci a battu Andreas Beck en finale (6-4, 7-6). Il remporte ainsi son premier titre sur le circuit ATP.
 Dans le tableau double, les Suisses Marco Chiudinelli et Michael Lammer se sont défaits en finale des tenants du titre Jaroslav Levinský et Filip Polášek.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

ATP 2009
Sport en Suisse en 2009
Gstaad
Tennis en juillet 2009
Tennis en août 2009